Coriomeris är ett släkte av insekter. Coriomeris ingår i familjen bredkantskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bredkantskinnbaggar
Coriomeris